

Geografia 
 Germania
 Dahn – città della Renania-Palatinato
 Erlenbach bei Dahn – comune della Renania-Palatinato
 Fischbach bei Dahn – comune della Renania-Palatinato

Persone 
 Felix Dahn – scrittore e giurista tedesco
 Friedrich Dahn – attore tedesco